Arlunesi – abitanti di Arluno
Arlunesi – abitanti di Rogorotto